Кишинёвский автобус — транспортная система города Кишинёва, включающая как внутригородские, так и пригородные маршруты. Также Кишинёв связан автобусными междугородными маршрутами с большинством городов и сёл Республики Молдова, со многими городами Украины, России, Румынии, а также некоторых других стран Восточной и Западной Европы.

История 
Ещё до революции, в 1909 году была предпринята попытка организовать в Кишинёве пригородное автобусное сообщение. Организатором выступил крупный землевладелец М. Суручан, построивший гараж в Кишинёве. Перевозки осуществлялись на переоборудованных грузовых автомобилях марки «Уайт». Проезд на них стоил 25 копеек с человека (извозчики брали за то же расстояние 50 копеек), что привело к борьбе с извозчиками за сферы влияния.
Официально история кишинёвского автобуса началась в марте 1946 года. Городу остро не хватало транспорта, трамвайное хозяйство было разрушено отступающими гитлеровскими войсками и требовало длительного восстановления. Поэтому в городе ввели автобусное сообщение на автобусах ЗИС-154. К 1955 году в городе работало на линиях 40 машин марки ЗИС-155 и ПАЗ-651, а объём перевозок пассажиров составил около 6 миллионов человек в год.
В 1961 году в городе действовали 12 автобусных маршрутов:

В 1972 году в городе действовал уже 21 автобусный маршрут. По маршрутам ходили автобусы ЛАЗ-695, позже в город стали поступать ЛиАЗ-677.

В 1980-е годы сеть кишинёвского городского автобуса развивалась быстрыми темпами. В 1983 году на улицах Кишинёва работали 32 автобусных маршрута общей протяжённостью 415 километров. На линии выходили 258 автобусов в день. Объём пассажирских перевозок в городе составлял 107 миллионов пассажиров в год. С 1961 года к 1982 году объёмы перевозки пассажиров возросли в Кишинёве в 5 раз. Парк городских автобусов был заменён на новые для того времени венгерские машины Ikarus-260 и Ikarus-280.

Во второй половине 1980-х годов вводились новые маршруты автобусов. Многие маршруты существовали недолго и не попали на транспортные карты, сведений о их пути следования не сохранилось.

Современное состояние 
В 1990-е годы большинство автобусных маршрутов города были закрыты, в связи с бурным развитием городского маршрутного такси, дублирующего прежние автобусные маршруты. К 2004 году в городском автопарке находились всего 180 машин, из них в рабочем состоянии было только 125 автобусов, причём около половины из них уже выработала свой ресурс. На линии выходили ежедневно только 80-85 автобусов. В 2004 году были закуплены для нужд городского общественного транспорта 50 автобусов ЛиАЗ-5256.25А. Это позволило восстановить некоторые автобусные маршруты города, в частности, маршруты № 3, № 5 и № 16. В 2006 году город закупил в Германии партию автобусов MAN Lion’s Classic.
По состоянию на лето 2010 года в Кишинёве выходили на улицы от 89 до 99 автобусов. В декабре того же года начальник управления общественного транспорта и путей сообщения Вячеслав Цернэ сделал по просьбе примара Кишинёва Дорина Киртоакэ заявление, в котором сказал, что из необходимых городу 250 автобусов на данный момент на линии могут выйти всего 108 машин. Также он сказал о необходимости изменения некоторых маршрутов с целью их оптимизации в связи с изменением пассажиропотока в сторону его увеличения.
В настоящее время в городе действуют 29 автобусных маршрутов. Чисто внутригородских маршрутов всего 4 — это маршруты № 3, № 5, № 16 и № 23. Два из городских автобусных маршрутов следуют до аэропорта Кишинёва (№ «А» и № 65, проходящий недалеко от здания аэровокзала). Остальные маршруты являются пригородными. Большинство маршрутов кишинёвского автобуса отправляется от Центрального рынка (расположен рядом с  Центральным автовокзалом города). Ниже приведены маршруты по состоянию на лето 2018 года.

С 2017 года автобусный маршрут "А" отменён, вместо него курсирует троллейбусный маршрут № 30.

Маршруты

Междугородный автобус 
Первая попытка организовать перевозки между Кишинёвом и близлежащими сёлами в начале XX века была предпринята купцом Суручаном в 1909 году. Движение было запущено уже в 1926 году в Бессарабии, находившей в то время в составе Румынии. Функционировали два основных маршрута: Кишинёв — Оргеев и Кишинёв — Хынчешть. В начале 1930-х годов была открыта новая автобусная линия Кишинёв — Страшены — Калараш.
Основное развитие междугородные автобусные перевозки получили после Великой Отечественной войны. В 1974 году был открыт  Центральный автовокзал города, с которого отправлялись пригородные и междугородные маршруты. В 1982 году, с целью разгрузки Центрального автовокзала, была открыта автостанция Южная (в настоящее время  Южный автовокзал Кишинёва). Пассажиропоток на междугородных линиях, отправляющихся с кишинёвских автовокзалов, достиг в 1984 году 9.5 миллионов человек в год.
В 2005 году был открыт новый  Северный автовокзал, на который были переведены 350 рейсов с Центрального автовокзала. На Северный и Южный автовокзалы были переведены большинство международных и дальних междугородных рейсов, в настоящее время с Центрального автовокзала осуществляются в основном пригородные рейсы в города и сёла Молдовы и Приднестровья и несколько международных рейсов в города России и Румынии.
Кишинёв в настоящее время связан автобусным сообщением с большинством населённых пунктов Молдовы, а также с населёнными пунктами других стран. Используются комфортабельные автобусы различных классов, такие, как Setra, Mercedes-Benz, MAN, Neoplan, Ikarus и другие.
 : Киев, Одесса, Ялта, Симферополь, Умань, Измаил, Полтава и другие;
 : Бухарест, Яссы, Клуж-Напока, Констанца и другие;
 : Москва, Санкт-Петербург, Старый Оскол, Краснодар и другие;
 : Минск
 : Прага, Плзень, Карловы Вары
 : Бремен, Пфорцгейм
 : Афины
 : София

Примечания

Ссылки 
 Автобусные маршруты Кишинёва 
 Форум, посвящённый истории кишинёвского автобуса

Транспорт Кишинёва